Верхние Горки — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхние Горки — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Верхние Горки — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Верхние Горки — деревня в Селижаровском районе Тверской области.